Souris est un mot qui peut faire référence à plusieurs choses en français.

Biologie 
 Souris est un nom vernaculaire donné à de nombreux petits rongeurs.
 Souris, nom familier de la souris grise ou souris domestique (Mus musculus).
 Souris, nom vernaculaire d'une espèce de papillons (Minoa murinata).
 Souris, ancien nom vernaculaire des balistes.
 Souris (1990-2006, vache d’Hérens sacrée reine cantonale à plusieurs reprises et exposée au musée cantonal d'histoire naturelle de Sion.

Informatique 
 Une souris est un dispositif de pointage

Autres acceptions 
D'une manière générale le mot souris désigne une entité ou une qualité qui a un rapport avec la taille de l'animal, sa forme, la longueur de sa queue ou sa couleur.

Acceptions modernes 
 En élevage, la couleur souris est une robe de cheval rare.
 En aéronautique : les souris sont des parties mobiles situées dans les entrées d'air de certains avions.
 En anatomie, la souris désigne le cartilage des naseaux du cheval.
 En terme artistique : souris désigne une couleur au ton gris particulier.
 En typographie : une souris est un morceau de plomb suspendu à une ficelle et qui pend sur le papier pour l'empêcher de glisser dans les pinces du cylindre.
 En boucherie :
 la souris est le muscle charnu qui tient à l'os du manche d’un gigot,
 la souris de bœuf (ou de veau) se nomme aussi jarret de bœuf (ou de veau).
Sous l'Occupation, les souris grises étaient le surnom du personnel féminin de la Wehrmacht stationnée en France de 1940 à 1944

Acceptions plus anciennes 
 En ancien français,  souris est un sourire.
 En ancien terme militaire : une souris est une mèche enflammée au moyen de laquelle on mettait le feu à la charge d'une mine.
 Au , la souris est un ornement qui se mettait dans la coiffure des femmes.
 Au siècle des lumières, la souris désigne l’espace qui se situe entre le pouce et l'index d’une main (ce même index étant alors souvent appelé indicateur).

 Au , on trouve la définition suivante dans le Dictionnaire des sciences naturelles

Toponymes 

 Au Canada
 Souris est le port d'embarquement pour les Îles de la Madeleine, province de l'Île-du-Prince-Édouard,
 Souris est une ville de la province du Manitoba.
 Souris, une ancienne circonscription électorale fédérale du Manitoba, représentée de 1904 à 1953.
 Souris, une ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan.
 Aux États-Unis, 
Souris est une ville du Dakota du Nord.
 Souris est une rivière du centre de l'Amérique du Nord.

Patronymes 

 André Souris (1899-1970) était un membre du groupe surréaliste belge.
 Georges Sourís (1853-1919) était un poète grec.
 Michel Souris, personnage de fiction de l'univers Disney

Astronomie 
 NGC 4676 (également appelée galaxies des Souris ; Mice Galaxies, en anglais) sont deux galaxies spirales

Œuvres 
 La Souris, premier long-métrage de Gore Verbinski, réalisé aux États-Unis en 1997.
 La Souris, comédie en trois actes, de Édouard Pailleron, représentée à la Comédie-Française le .
 Monsieur La Souris, roman policier de Georges Simenon publié en 1938.
 Monsieur La Souris, film réalisé par Georges Lacombe et sorti en 1942, adaptation du roman éponyme de Simenon.

Voir aussi 
 鼠, un kanji qui signifie souris ou rat
 Rat et souris dans la culture
 Liste des souris et rats de fiction

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de genre en biologie